Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Henri Leconte e Pascal Portes che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Wojciech Fibak 2-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Colin Dowdeswell /  Wojciech Fibak (finale)
 Jakob Hlasek /  Florin Segărceanu (semifinali)
 Henri Leconte /  Pascal Portes (campioni)
 Andy Kohlberg /  Rick Meyer (secondo turno)

 Anand Amritraj /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (secondo turno)
 Peter Elter /  Stefan Hermann (quarti di finale)
 Lloyd Bourne /  Brian Levine (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1983